Линга — многозначный термин:

Топоним 
 Линга (архипелаг) — архипелаг в Индонезии
 Линга (остров) — крупнейший остров архипелага Линга
 Линга (округ) — округ в составе индонезийской провинции Острова Риау

В культуре
 Лингам (часто Линга) — в древнеиндийской мифологии и некоторых течения индуизма символ божественной производящей силы. Также ритуальная скульптура цилиндрической (фаллической) формы, предмет поклонения в шиваизме.